Широкая Долина — название населённых пунктов на Украине:

 Широкая Долина — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Широкая Долина — село в Великобагачанском районе Полтавской области.

См. также 
 Широкая Балка
 Широкая Гребля